Медісон Кіз захищала титул, але програла в другому колі співвітчизниці  Слоун Стівенс у матчі, який був реваншем за поразку в чвертьфіналі попереднього турніру.

Виграла титул Вероніка Кудерметова, не поступившись в жодному сеті. Це була її перша перемога в турнірі WTA. У фіналі вона здолала   Данку Ковінич з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні тенісистки
Вісім сіяних отримали перепустку в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваляфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2021
2021 Volvo Car Open – 1